Точка возврата:

 В геометрии — точка, в которой кривая имеет нулевой угол; то же, что и касп.
 В теории катастроф, теории управления — максимальное временно́е или дистанционное удаление объекта (самолёта, корабля, машины, человека) от места отправления для гарантированной возможности вернуться (например, еще достаточно топлива для возврата).

В кинематографе 
 «Точка возврата» — советский фильм режиссёра Вячеслава Колегаева по одноимённой повести Владимира Санина.
 «Точка возврата» — российский фильм режиссёра Александра Копейкина.

См. также 
 Точка невозврата